De VTB United League Supercup 2021 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Moskou op 18 september 2021 en 19 september 2021 werd gehouden. De top 4 teams van het afgelopen seizoen in de VTB United League namen deel aan dit toernooi: CSKA Moskou, UNICS Kazan, Zenit Sint-Petersburg en Lokomotiv-Koeban Krasnodar. CSKA won het goud.

Eindklassering 

VTB United League Supercup